George Coleman puede referirse a:
George Coleman, músico estadounidense.
George Drumgoole Coleman, arquitecto de origen irlandés residente en Singapur.
George Preston Coleman, jefe del Departamento de Transporte de Virginia y alcalde de Williamsburg, Va.
 George Coleman de Kay (1802-1849), fue un marino estadounidense que sirvió en la Armada Argentina durante la Guerra del Brasil.